Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1956 II se dispute du  au .

Althea Gibson remporte le simple dames. En finale, elle bat Shirley Fry.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Althea Gibson et Shirley Fry.

En double mixte, la paire Althea Gibson et Neale Fraser enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1956 II
Adelaide II
Sport en Australie en 1956
Novembre 1956
Décembre 1956